Craig Benson peut désigner :
 Craig Benson (né en 1954), homme politique américain ;
  (né en 1994), nageur écossais.